Натуральне число 1610
 1610 рік до нашої ери
 1610 рік нашої ери